Brunson (South Carolina), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Doyle Brunson (1933), Amerikaans pokerspeler
 Marcus Brunson (1978), Amerikaans atleet
 Todd Brunson (1969), Amerikaans pokerspeler